Seznam polkov z zaporedno številko 73.

Seznam 
 Pehotni
 73. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 73. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 73. pehotni polk (Wehrmacht)
 73. strelski polk (ZSSR)
 73. strelski polk (Wehrmacht)
 73. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 73. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Konjeniški
 73. konjeniški polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 73. oklepni polk (ZDA)
 73. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 73. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 73. polk korpusne artilerije (ZSSR)
 73. artilerijski polk (Wehrmacht)
 73. tankovski artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi